Kraina Qa – dziesiąty tom serii komiksowej Thorgal. Jego autorami są Jean Van Hamme (scenariusz) i Grzegorz Rosiński (rysunki). Komiks ukazał się w oryginale francuskim w 1986 roku nakładem wydawnictwa Le Lombard. Po polsku wydała go w 1989 roku Orbita. Wznowiony w 2002 roku przez Egmont Polska.

Album rozpoczyna wewnątrz serii minicykl czterech albumów poświęcony przygodom w kraju Qa, osnutym wokół misji pokonania Ogotaia. Przeważnie, w tym również w kolekcjonerskich wydaniach („Cykl z Qa”, „Między fałszywymi bogami”), do cyklu włącza się też poprzedzających go „Łuczników”.

Streszczenie 
Nastała zima, kiedy Arghun Drewniana Stopa i Tjall Zapalczywy gościli na wyspie Thorgala. Pobyt zbrojmistrza i jego bratanka zmierzał do końca, ponieważ domostwo zostało odbudowane po pożodze wznieconej niegdyś przez Alinoe. Nieznani sprawcy uprowadzili jednak Drewnianą Nogę oraz małego Jolana na okręt. Kriss de Valnor, stosując szantaż, zmusiła Thorgala, Tjalla Zapalczywego oraz Aaricię do wzięcia udziału w ekspedycji do Krainy Qa. Okrętami powietrznymi przebyli morze, aby trafić do Ameryki Środkowej. Od pierwszego regenta ludu Xinjin dowiedzieli się głównego celu swojej wyprawy, jakim miało być wykradnięcie hełmu żywego boga, imieniem Ogotay, i ukróceniu tym samym jego despotycznych, krwawych rządów na ziemiach Mayaxatlu. Tymczasem Drewniana Noga z Jolanem dotarli do Kraju Qa, by stanowić niejaki gwarant powodzenia misji drużyny zebranej przez Kriss. Tanacloc, będący bogiem Xinjinsów, tracił siły, a jego dni były policzone. Lud zaś obawiał się, iż nie będzie bez niego w stanie stawiać więcej czoła najeźdźcom Ogotaya. Podczas powietrznej przeprawy statek transportujący drużynę został zaskoczony przez powietrzne brygady wroga. Kriss, Thorgal, Tjall oraz Aaricia zostali tedy odstawieni w sercu dziewiczej dżungli, aby odszukać przewodnika, który wiódłby ich do miasta Mayaxatl. Bohaterowie odnajdują pod posągiem Bezimiennej Bogini wyłącznie jego zwłoki i wyruszają szukać drogi na własną rękę. Thorgalowi z wolna przypominają się natomiast obrazy z przeszłości, gdy zauważył symbole na latających statkach oraz charakterystyczną twarz posągu.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna, francuskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal
 Polskojęzyczna strona poświęcona serii Thorgal

Thorgal
Twórczość Grzegorza Rosińskiego
Twórczość Jeana Van Hamme’a